Gunung Kerinci kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kerinci, vulkan, Jambi, 
 Kecamatan Gunung Kerinci, distrikt, Jambi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar